David Peterson est un nom de personne notamment porté par : 

 David Peterson (1943-), homme politique canadien ;
  (1954-), biologiste américain ;
 David J. Peterson (1981-), linguiste américain ;
  (1995-), joueur américain de baseball.

Voir aussi